Мимбрес има више значења:

 Мимбрес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мимбрес (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику